Gangnam peut désigner :
 Gangnam-gu, quartier de Séoul ;
 Gangnam, métro de Séoul ;
 Gangnam Style, titre du chanteur sud-coréen Psy, sorti en 2012.

voir aussi
 Mairie de Gangnam-gu (métro de Séoul)